Чемпионат Африки по международным шашкам среди мужчин 2014 прошёл с 10 по 24 августа в столице Нигера Ниамее. В нём участвовали 24 спортсмена из 11 стран, среди которых 5 международных гроссмейстеров во главе с серебряным призёром чемпионата мира 2013 года Жаном Марком Нджофангом, 3 международных мастера и 3 мастера ФМЖД. По итогам турнира определялись обладатели 4 путёвок на чемпионат мира 2015 года. Серебряный призёр чемпионата мира 2013 года Марк Нджофанг получил персональное приглашение. Одну путёвку получает победитель первого этапа чемпионата Африки, остальные три получают шашисты, занявшие 1—3 место на втором этапе. Чемпионом стал Фредди Локо (Демократическая Республика Конго), на втором месте Н’Диага Самб (Сенегал), на третьем Марк Нджофанг (Камерун).

Регламент 
Чемпионат проводился в два этапа. Первый этап проводился по швейцарской системе в 10 раундов. На партию давалось 1 час 20 минут плюс минуту за каждый ход. По его итогам определились восемь четвертьфиналистов разыгравших на втором этапе чемпионата медали по системе плей-офф.

На втором этапе игрались микро-матчи до победы одного из участников.

Первая партия микро-матча — игра с классическом контролем времени (1 час 20 минут + 1 минута на ход), при победе одного из игроков счёт становится 12:0.

Если она завершается вничью — играется партия в быстрые шашки (15 минут + 5 секунд на ход), в случае победы на этом этапе счёт 9:3.

Если и эта партия заканчивается вничью, то играется партия в блиц (5 минут + 3 секунды на ход)в случае победы на этом этапе счёт 8:4.

В случае равенства проводится Тай-брейк по системе Лемана—Георгиева (5 минут + 2 секунды за ход на все партии до победы), счёт на этом этапе 7:5.

Четвертьфинал 
В четвертьфинале играли восемь лучших шашистов по итогам предварительного этапа.

Матч A № 1 — № 8

Матч B № 2 — № 7

Матч C № 3 — № 6

Матч D № 4 — № 5

Полуфинал 
Матч E: Победитель матча A — Победитель матча D

Матч F: Победитель матча B — Победитель матча C

Финал 
Победитель матча E — Победитель матча F

Итоговое положение

Результаты 
10-19 августа был проведён предварительный этап. Четвертьфинальные матчи пройдут 21 августа, полуфинальные матчи 23 августа и финал 24 августа.

Предварительный этап

Финальный этап 

 Матчи 1/4 финала

 Матчи 1/2 финала

 Матчи за 5—8 место

Проигравший матч A — Проигравший матч D

Проигравший матч B — Проигравший матч C

 Финал

 Матч за 3 место

 Матч за 5 место

 Матч за 7 место

Ссылки 
 Результаты чемпионата на сайте Федерации шашек Нидерландов

Примечания 

2014 год в шашках
Август 2014 года
Чемпионаты Африки в 2014 году
Международные спортивные соревнования в Ниамее
Чемпионаты Африки в Нигере